Арон Нгимбат (; род. 13 марта 1978 года, Яунде) — камерунский футболист, игравший на позиции защитника. Олимпийский чемпион 2000 года.

Клубная карьера 
В первой половине карьеры играл за камерунский клуб «Канон Яунде».

В ходе сезона 2002 года перешёл в ведущий клуб Латвии того времени — рижский «Сконто». За следующие 4 сезона сыграл в чемпионатах Латвии 69 матчей и забил 5 голов. Стал трёхкратным чемпионом страны (2002, 2003, 2004), серебряным призёром (2005), обладателем (2002) и финалистом (2003, 2004) Кубка Латвии. 16 апреля 2003 года в матче национального чемпионата против «РКБ-Арма» стал автором хет-трика. Сыграл 8 матчей в предварительных раундах Лиги чемпионов.

После ухода из «Сконто» вернулся в Камерун, где выступал за «Униспорт Бафанг», а затем несколько лет играл в Индонезии. В составе клуба «Шривиджая» становился обладателем Кубка Индонезии в 2007 году и победителем второго дивизиона национального чемпионата в 2008 году.

Карьера в сборной 
Принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2000 в Сиднее, где в составе олимпийской сборной Камеруна стал победителем. На турнире выходил на поле в 5 матчах (во всех, кроме полуфинала), в том числе в финальном матче против Испании отыграл первый тайм.

В национальной сборной Камеруна провёл единственный матч 23 апреля 2000 года против Сомали в отборочном турнире ЧМ-2002, заменив на 48-й минуте Пьера Нжанка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте FIFA 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Сриуиджая»
Игроки ФК «Арема»
Олимпийские чемпионы от Камеруна
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года